Bohuslavice ist der Name folgender Orte:

 Bohuslavice, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Bohuslavice nad Metují, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Bohuslavice nad Moravou, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Bohuslavice (Trutnov), bis 1980 Bohuslavice nad Úpou, Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov, Tschechien
 Bohuslavice nad Vláří, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Bohuslavice u Hlučína, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien
 Bohuslavice u Konice, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Bohuslavice u Kyjova, Ortsteil von Kyjov, Okres Hodonín, Tschechien
 Bohuslavice u Zlína, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Trenčianske Bohuslavice, Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom, Slowakei